Algemene wet bestuursrecht (Awb);
 Afrikaner Weerstandsbeweging;
 Average White Band, een Schotse band;
 AWB (bestandsindeling), een bestandsindeling voor .awb-bestanden;
 een merknaam van Vaillant (bedrijf).

Personen 

 Aaron Wan-Bissaka, Engels voetballer, in de (Engelse) media vaak afgekort als AWB.